Molosser bezeichnet

 einen Volksstamm, siehe: Molosser (Volk)

 eine Hunderasse aus Molossis (Epirus), siehe Molosser (Hund)